

Codici 
 BDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barra Do Corda (Brasile)

Altro 
 BdC – Bilancio di Competenze: analisi nell'ambito dell'Orientamento Formativo